Marsan est un toponyme de Gascogne et un patronyme. Il a pour étymologie le nom d'un domaine latin : Marcianus signifiant « domaine de Marcius ».

Toponyme 

 Marsan, commune française située dans le département du Gers
 Mont-de-Marsan, préfecture du département des Landes
 Bretagne-de-Marsan, commune française située dans le département des Landes 
 Villeneuve-de-Marsan, commune française située dans le département des Landes 
 Pays de Marsan, pays du sud des Landes de Gascogne, constitutif des Petites-Landes
 Marsan est le nom d'un frazione (ou hameau) de la ville italienne de Marostica.

Patronyme 

 Arnaut-Guilhem de Marsan, seigneur et troubadour landais du 
 Claude Marsan, inventeur du clavier et de la disposition Marsan.
 Eddie Marsan (né en 1968), acteur britannique
 Eugène Marsan (1882-1936), écrivain et critique littéraire français
 Hugo Marsan (1932-2022), critique littéraire et écrivain français
 Jean Marsan (1920-1977), acteur français
 Jean-Claude Marsan (né en 1938), architecte, professeur, écrivain, urbaniste et chercheur québécois
 Maurice de Marsan (1852-1929), écrivain et cinéaste français
 Stéphane Marsan (né en 1970), auteur et éditeur de fantasy

Entité administrative 
 Mont-de-Marsan Agglomération

Dynastie 
 Liste des vicomtes de Marsan

Personnages 
 Madeleine Marsan est un personnage interprété par Madeleine Robinson dans le film Leur dernière nuit sorti en 1953
 Monsieur de Marsan est un personnage interprété par Michel Vitold dans la série Corsaires et Flibustiers, diffusée à la télévision française en 1966.
 Monsieur Marsan est un personnage interprété par Antoine Duléry dans La Ballade de Titus (1998), de Vincent de Brus

Établissements 
 Collège de photographie Marsan (Montréal)
 Collège d'informatique Marsan (Montréal)

Édifice 
 Château de Marsan, ancien château fort édifié avant le début du  à Roquefort, dans les Landes
 Château de Marsan, maison noble édifiée au  à Marsan, dans le Gers
 Pavillon de Marsan est le nom d'un pavillon du Palais des Tuileries construit sous Louis XIV

Patronyme français